

Cinema 
 La grande festa – film in bianco e nero del 1934 con Stanlio e Ollio

Letteratura 
 La grande festa – romanzo di Dacia Maraini del 2011

Musica 
 La grande festa – album dei Pooh del 2005
 La grande festa – singolo dei Pooh del 2005

Televisione 
 La grande festa – episodio della seconda stagione della serie televisiva animata Detective Conan